Zohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Zohn (1930–2000), mexikanischer Architekt
 Ethan Zorn (* 1973), US-amerikanischer Fußballspieler
 Harry Zohn (1923–2001), US-amerikanischer Literarhistoriker
 Ricardo Zohn-Muldoon (* 1962), mexikanischer-US-amerikanischer Komponist
 Shachne Zohn (1910–2012), Dekan der Jeschiwa Torah Vodaas
 Sheryl Zohn, US-amerikanischer Fernsehautorin und Produzentin
 Steven D. Zohn (* 1966), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Musiker

Sonstiges:
 Zohn-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Sohn